Recept kan syfta på
Recept (läkemedel) – en läkares, tandläkares, veterinärs, distriktssköterskas, barnmorskas eller tandhygienists anvisning till apotek om typ av läkemedel samt dosering
Recept (matlagning) – en förteckning över ingående ingredienser och en beskrivning av tillvägagångssättet vid tillagning av en maträtt